Deux Interstate highways ont pour nom Interstate 105.
 Interstate 105 en Californie
 Interstate 105 en Oregon

Voir aussi